Golpe de estado de 1973 puede referirse a uno de los siguientes golpes de estado ocurridos ese año:

 Golpe de Estado del 11 de septiembre en Chile.
 Golpe de Estado del 27 de junio en Uruguay.